Часовня Санту Амару () — часовня в городе Лагуш в Португалии.

Описание 
Руины часовни находятся в городской зоне, за пределами исторического центра Лагуша, к северу от древних стен , рядом с рынком Санту Амаро, в приходе Сан-Себастьян в городе Лагуш. Часовня Санту Амаро представляла собой здание с продольным укреплением на западе, с прямой каменной кладкой перемычек, клиньями по бокам от главного фасада и в главной части здания. Фасад был обращен на юг. Крыша имела купол. Высокий алтарь находился в нише.

История 
Точных данных о времени строительства часовни Санту Амару не сохранилось. Вероятно она была построена в XIV веке. Исследователь Марио Кардо выдвинул теорию, что часовня существовала уже в 1325 году. В 1448 году она фигурирует в списке храмов Лагуша, а в 1617 году здание часовни было нанесено на карте города, авторства . Часовни Санту Амару была одно из немногих уцелевших зданий в Лагуше после Лиссабонского землетрясения 1755 года. Так как это был единственный сохранившийся в городе храмом, сюда временно была перенесена резиденция прихода Сан-Себастьян. В наше время здание часовни разрушено.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Культовые сооружения Португалии
Здания и сооружения построенные в XIV веке